Goldwater Women’s Tennis Classic 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на кортах с хардовым покрытием местного загородного клуба.

Соревнования проводятся в американском городе Финикс, входя в хардовую серию турниров, завершающую сезон в Северной Америке.

Соревнования проводились 7 — 13 ноября.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Ирина Фалькони (№ 79 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Сесиль Каратанчева выигрывает свой 1й титул в сезоне и 7й за карьеру в туре федерации.
 Мишель Ларшер де Бриту уступает свой 2й в карьере финал на соревнованиях федерации.

Парный разряд

Факты 
 Джейми Хэмптон выигрывает 3й титул в сезоне и 5й за карьеру в туре федерации.
 Айла Томлянович выигрывает 2й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре федерации.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Goldwater Women's Tennis Classic

 Цикл женских турниров ITF 2011

 Портал: Теннис

США
Теннис
Ноябрь 2011 года
2011